Mecze Mistrzostw Świata w grupie H odbywały się w dniach 19, 24 oraz 28 czerwca.

Dwie najlepsze drużyny z grupy H (Kolumbia i Japonia) w 1/8 finału spotkały się z zespołami z grupy G (Belgia i Anglia).

Tabela 

Legenda:
 Pkt – liczba punktów
 M – liczba meczów
 W – wygrane
 R – remisy
 P – porażki
 Br+ – bramki zdobyte
 Br− – bramki stracone
 +/− – różnica bramek

Mecze

Kolumbia – Japonia 

 Piłkarz meczu:
  Yūya Ōsako

Polska – Senegal 

 Piłkarz meczu:
  M’Baye Niang

Japonia – Senegal 

 Piłkarz meczu:
  Sadio Mané

Polska – Kolumbia 

 Piłkarz meczu:
  James Rodríguez

Japonia – Polska  

 Piłkarz meczu:
  Jan Bednarek

Senegal – Kolumbia 

 Piłkarz meczu:
  Yerry Mina

Linki zewnętrzne 
 FIFA: Grupa H Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018

Uwagi 

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2018